Beaumont – miasto i gmina w Belgii, w prowincji Hainaut. 7 090 tys. mieszkańców (2012). Łączna powierzchnia wynosi 92,97 km², co daje 76 osoby/km².

W gminie znajduje się 11-wieczny donżon Tour Salamandre.

Miejscowości w gminie: Barbençon, Beaumont, Leugnies, Leval-Chaudeville, Renlies, Solre-Saint-Géry, Strée oraz Thirimont.

Przypisy 

Miasta w Hainaut